Almașu, comune del distretto di Sălaj
Almașu Mare, comune del distretto di Alba